Фуэ́нте-А́ламо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альбасете, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Картахена. Занимает площадь 131,93 км². Население — 16 583 человека (на 2019 год). Расстояние — 61 км до административного центра провинции.

Покровителем города считается святой Дионисий Ареопагит.

Население

Примечания

Ссылки 
 Hospital General de Almansa

Муниципалитеты Альбасете